Hall of Fame Tennis Championships 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Hall of Fame Tennis Championships rozgrywany w dniach 7–13 lipca 2014 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród 474 005 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014